Кучини (інша назва - гвічини) — народ, який першим заселив територію Північної Америки

Кучини — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства